Ка́уард, Коуард () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1941—2011) — британский историк, профессор колледжа Биркбек, президент Исторической ассоциации (2005—2005).
  (род. 1936) — канадский биоэтик и религиовед, член Королевского общества Канады (с 1990), заведующий кафедрой религиоведения Университета Калгари, директор Центра исследований религии и общества Университета Виктории.

  (род. 1955) — британский военный деятель, командующий Объединённым вертолётным командованием (2005—2008), генерал-квартирмейстер (2009—2012).
  (1910—2000) — норвежский экономист, ректор Норвежской школы экономики (1964—1972).
  — канадский спортивный функционер, член организационного комитета зимних Паралимпийских игр 2010 года, кавалер Паралимпийского ордена (2010).
  (1915—2012) — британский военный деятель, командующий Кадетами Королевских ВВС и Воздушным тренировочным корпусом (1962—1966).
  (1910—1989) — британский хоккеист, олимпийский чемпион (1936), серебряный медалист Чемпионата мира (1937).
  (род. 1937) — британский военный деятель, командующий Подводной службой Королевского ВМФ (1989—1991), комендант Королевского колледжа оборонных исследований (1992—1994), лейтенант-губернатор Гернси (1994—2000).
  (1915—2009) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Эссендон» и «Северный Мельбурн».
  (род. 1940) — судья Верховного суда Норвегии (1994—2010).
  (род. 1994) — британский спортивный стрелок, чемпион мира в командном дубль-трапе (2015) и трапе (2019).
 Кауард, Ноэл (1899—1973) — британский драматург, композитор, режиссёр, актёр.
  (род. 1961) — американский инженер, президент Американского ядерного общества (2017—2018).
  (1656/1657 — 1725) — английский врач и теолог.
 Кауард, Чарльз (также известен как «Граф Аушвица»; 1905—1976) — британский солдат, спасавший евреев из лагеря смерти «Аушвиц».
  (Эрнест Кауард; 1916—1985) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги (1942) в составе клуба «Эссендон».

См. также

Примечания